BRM steht für:
 Big Red Machine, Label des Hells Angels Motorcycle Club
 Buggy Rodas e Motores, Markenname des Automobilherstellers Montadora Nacional de Automóveis
 Myanmar, vormals Birma (ITU-Code)
 Brevets Randonneurs Mondiaux, Langstreckenfahrten im Radsport, siehe Audax Club Parisien #Geschichte
 Business-Relationship-Management
 Jacinto Lara International Airport (IATA-Code), Flughafen in Barquisimeto, Venezuela
 Business Review Meeting

B.R.M. steht für:
 British Racing Motors, einen ehemaligen britischen Hersteller von Rennwagen mit angeschlossenem Formel-1-Werksteam

br. m. steht für:
 Brevi manu („von kurzer Hand“), eine Bezeichnung aus dem Rechts- und Behördenwesen

brm steht für:
 Barambu (ISO-639-3-Code), ubangische Sprache in der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung